2 miejscowości w Polsce: 
 Stamirowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki 
 Stamirowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica